peut désigner :

Espagne

États-Unis 
 
  blindée

France 
  territoriale de la  d'infanterie territoriale

Royaume-Uni